Зимняя Универсиада 2013 — в Трентино (Италия)
 Летняя Универсиада 2013 — в Казани (Татарстан, Россия)